Wilkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Wilkin (* 1977), belgischer Mittelalterhistoriker
 Anthony Wilkin († 1901), britischer Forschungsreisender
 Arthur Charles Wilkin, Gründer der Wilkin & Sons Limited, einer bekannten Marmeladenmanufaktur in Tiptree
 Catherine Wilkin (* 1945), britische Schauspielerin
 James W. Wilkin (1762–1845), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker
 Marijohn Wilkin (1920–2006), US-amerikanische Songautorin
 Rose Hudson-Wilkin (* 1961), Bischöfin der Church of England
 Samuel J. Wilkin (1793–1866), US-amerikanischer Politiker
 Stuart Wilkin (* 1998), englisch-malaysischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wilken
 Wilkins